Бабанино — название населённых пунктов в России:

 Бабанино — хутор в Чернянском районе Белгородской области.
 Бабанино — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Бабанино — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Бабанино — деревня в Горшеченском районе Курской области.
 Бабанино — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Бабанино — деревня в Ленинском районе Тульской области.